Лас Зајас има више значења:

 Лас Зајас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Зајас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику